Карла Маклеод (; , Спрус-Гров, Альберта, Канада) — канадская хоккеистка, защитник. Двукратная олимпийская чемпионка Игр 2006 и 2010 годов, чемпионка мира 2007 года. Является самым ценным игроком (приз MVP) чемпионата мира 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль хоккеистки на сайте hosted.ap.org

Хоккеистки Канады
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой